USS Galveston je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Galveston (C-17) 
 USS Galveston (CL-93)

Galveston